Asterocheridae är en familj av kräftdjur. Asterocheridae ingår i ordningen Siphonostomatoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Asterocheridae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Asterocheridae